Tim Griffin ist der Name folgender Personen:

* Tim Griffin (Politiker) (John Timothy Griffin; * 1968), US-amerikanischer Politiker
 Tim Griffin (Schauspieler) (Timothy Collins Griffin; * 1969), US-amerikanischer Schauspieler